Открытый чемпионат Люксембурга 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 22-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 15 по 21 октября 2012 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Роберта Винчи (№ 15 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Винус Уильямс прерывает свою более чем 31-месячную серию без титулов на соревнованиях ассоциации.
 Результат Барборы Заглавовой-Стрыцовой на этом турнире был позднее обнулён из-за положительной допинг-пробы чешки.

Парный разряд

Факты 
 Андреа Главачкова выигрывает 4й титул в сезоне и 12й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Луция Градецкая выигрывает 4й титул в сезоне и 15й за карьеру на турнирах ассоциации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Октябрь 2012 года
2012